Alexander Gazsi est un patineur artistique allemand, né le . Aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, il se classe onzième en danse sur glace avec Nelli Zhiganshina. Il termine dixième aux Championnats du monde 2013 et sixième aux Championnats d'Europe 2013. Le couple est aussi six fois champion d'Allemagne.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Sandra Gissmann (2 saisons : 2003-2005)
 Nelli Zhiganshina (10 saisons : 2005-2015)

Lien externe 

 

Patineur artistique allemand
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Chemnitz
Naissance en octobre 1984